Sifangtai bezeichnet:

 Sifangtai (四方台区), Stadtbezirk der Stadt Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Sifangtai (Beilin) (四方台镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Beilin von Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Sifangtai (Liaozhong) (四方台镇), Großgemeinde im Kreis Liaozhong in der chinesischen Provinz Liaoning